Karel IV. je ime več vladarjev:

 Karel IV. Francoski, »Lepi« (1294–1328)
 Karel IV. Luksemburški, rimsko-nemški cesar (1316–1378)
 Karel IV. Navarrski (1421–1461)
 Karel IV. Španski (1748–1819)
 Karel IV. Norveški, kot švedski kralj: Karel XV. Švedski(1826–1872)
 Karel IV. Ogrski, kot avstrijski cesar: Karel I. (1887–1922)